Comitatul Erie, conform originalului din engleză, Erie County, este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii, toate grupate în partea sud-estică a lacului Erie, unul din cele cinci Mari Lacuri ce formează granița naturală dintre Canada și Statele Unite ale Americii. 

 Comitatul Erie,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Erie,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Erie,  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Erie (dezambiguizare)